Leopold III Święty (1073-1136) – margrabia Marchii Wschodniej (obecnie Austria) 1102–1136
 Leopold III Habsburg (1351-1386) – książę Szwabii i Alzacji 1365-1386, Styrii 1370-1386
 Leopold III Koburg (1901-1983) – król Belgów 1934–1951
 Leopold III (1740-1817) –  książę Anhaltu-Dessau z dynastii askańskiej
 Leopold III (1821-1875) – książę Lippe; generalleutnant kawalerii Królestwa Prus